

Toponyme

États-Unis 
 Kingsland, ville située en Arkansas ;
 Kingsland, ville située en Géorgie ;
 Kingsland, census-designated place située au Texas.

Angleterre 
Kingsland (Herefordshire), village du Royaume-Uni

Nouvelle-Zélande 
Kingsland, dans la banlieue d'Auckland dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande

Patronyme 

Ambrose Kingsland (1804-1878), homme d'affaires et politicien qui a été maire de New York entre 1851 et 1853